

Sigle 
 junge Welt – quotidiano tedesco
 Jehovah's Witnesses – Testimoni di Geova

Codici 
 JW – codice vettore IATA di Arrow Air
 JW – codice ISO 3166-2:ID di Giava (Indonesia)

Altro 
 JW – targa automobilistica della Polizia penitenziaria (Austria)